Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2005 – szóste mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji, które odbyły się w dniach 15–16 kwietnia 2005 roku w Singapurze.

W organizowanych przez Singapore Rugby Union zawodach uczestniczyło dziewięć reprezentacji. W pierwszym dniu rywalizowały one na boisku Singapore Cricket Club systemem kołowym podzielone na dwie grupy – pięcio- i czterozespołową – po czym w drugim dniu na Stadionie Narodowym odbyła się faza pucharowa.

Wstęp na pierwszy dzień zawodów był bezpłatny, wejściówki na fazę finałową były ujęte w ramach biletu na męski Singapore Sevens 2005.

Mistrzem Azji został Kazachstan, który w finale pokonał Japonię, w półfinale uporawszy się z Hongkongiem.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza play-off

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2005 w rugby union
2005 w Singapurze
Rugby union w Singapurze
Zawody sportowe w Singapurze